Капингамаранги () — атолл в штате Понпеи Федеративных Штатов Микронезии.

География 

Является самым южным из Каролинских островов. Площадь — 1,1 км². Располагается в 300 км от следующего южного атолла штата Нукуоро, и в 740 км от главного острова штата Понпеи.

Население 
Население — около 500 человек (по итогам переписи 2007 г.), причём несколько сотен из них живут в деревне Поракид. Говорят на  полинезийской языковой группы.

Экономика 
Основной промысел — рыбная ловля.

Примечания 

Атоллы
Острова Федеративных Штатов Микронезии